Aromàtnoie (Bakhtxissarai), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Aromàtnoie (Belogorsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia